SWOT stewht für:

 SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Instrument der strategischen Planung
 Surface Water and Ocean Topography, Erdbeobachtungssatellit zur Vermessung der Wasservorkommen (gestartet 2022)

Abkürzung